Die Abkürzung LRA steht für:
 Laderaumabdeckung für Kraftfahrzeuge
 Landesrundfunkanstalt, ein öffentlich-rechtliches Mitglied der ARD
 Landratsamt, die Kreisverwaltung in einigen deutschen Bundesländern
 Lehrrettungsassistent, ein Rettungsassistent mit zusätzlicher Qualifikation in Methodik / Didaktik
 Leukotrienrezeptorantagonisten, für die Controllertherapie beim Asthma bronchiale
 Liquidity Risk Assessment, die Dauer der Liquidität eines Unternehmens ohne Einnahmen
 Lithuanian Road Administration, litauische Straßenbauverwaltung
 Lohnrahmenabkommen
 Lokale Registrierungsstelle ("local registration authority"), ein Teil einer Public-Key-Infrastruktur zur Beantragung von digitalen Zertifikaten
 Lord’s Resistance Army, eine Rebellengruppe in Ostafrika; siehe auch LRA-Konflikt
 Powiat Radzyński in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung